Molekulska formula -{C15H10Cl2N2O2}- se može odnositi na:

 Lonidamin
 Lorazepam